Molten Corporation, azienda giapponese di attrezzatura sportiva
 Molten, personaggio dei fumetti Marvel Comics
 Mölten, nome in lingua tedesca del comune italiano Meltina
 Molten Freddy, personaggio di Freddy Fazbear's Pizzeria Simulator